Sainte Roseline peut désigner plusieurs saintes canonisées:

 Roseline de Villeneuve  (°1263 - † 1329), Roseline de Villeneuve ou Roseline des Arcs, née aux Arcs, prieure de la chartreuse de Celle-Roubaud dans le diocèse de Fréjus en Provence, fille d’Arnaud de Villeneuve ; fêtée le 17 janvier.
 Rose de Lima ou Rose de Flores († 1617), vierge péruvienne, première sainte du Nouveau Monde ; fêtée le 23 août.

Voir aussi